Narsingdi (stad), een stad in Bangladesh
 Narsingdi (zila), een district van Bangladesh